Ел Чапулин има више значења:

 Ел Чапулин, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чапулин (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чапулин (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чапулин (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чапулин (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапулин (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Чапулин (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапулин (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапулин (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапулин (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапулин (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику